Inerzia – proprietà che determina la resistenza alle variazioni dello stato di moto
 Inerzia termica – capacità di un materiale o di una struttura di variare più o meno lentamente la propria temperatura come risposta a variazioni di temperatura esterna o ad una sorgente di calore/raffreddamento interno
 Inerzia chimica – proprietà di una specie chimica o un materiale presente nell'ambiente in cui si svolge una determinata reazione chimica, ma non ne prende parte e non ne modifica il meccanismo di reazione